Николас Хименес Альперис (, ,  — , ) — испанский художник-костумбрист, работавший на рубеже XIX и XX веков.

Биография 
Обучался в Академии художеств в Севилье. Ученик Эдуардо Кано де ла Пенья, Мануэля Баррона и Каррильо и Луиса Хименеса Аранда. Принадлежал к школе пейзажистов Алькала де Ґуадайра, в местности где он жил.

Творчество 
Пейзажист. Жанрист. Портретист.

Известен своей гибкой и точной техникой. Некоторые из его работ, например, «Рассказ о ведьмах», были награждены на Всемирной выставке в Париже в 1889 году, представлены в Музее изящных искусств Севильи.

Литература 
 Manuel Ossorio y Bernard: Galería Biográfica de artistas españoles del siglo XIX, 2. edycja poszerzona. Madryt: Librería Gaudí, 1975. ISBN 12-746-9165-6.
 Eva V. Galán: Pintores del romanticismo andaluz. Grenada: Uniwersytet w Grenadzie, 1994. ISBN 84-338-1842-2.

Примечания

Ссылки 
 Картины Н. Альпериса

Художники-пейзажисты Испании
Художники-жанристы Испании
Художники-портретисты Испании
Художники-реалисты